

Botanica 
 Cameraria – genere di piante appartenente alla famiglia Apocynaceae

Zoologia 
 Cameraria – genere di lepidotteri della famiglia Gracillariidae

Pagine correlate
 Camerario